

Содержание 
В этой суре Аллах разъясняет необходимость очищать общество от прелюбодеяния и распространения мерзости и непристойности — на деле и в словах. В этой суре призывается к целомудрию.

Затем подчеркивается, что Аллах — Свет небес и земли. В суре поднимается вопрос о мечетях. В ней также рассказывается о деяниях неверных и состоянии тех, кто упорно отказывается поклоняться Аллаху. В конце суры разъясняется, какими должны быть нравственные качества верующих, если посланник призовёт их к борьбе за общее дело.

Примечания